Adamsville je název několika obcí v USA:

 Adamsville (Alabama)
 Adamsville (Atlanta)
 Adamsville (Michigan)
 Adamsville (Severní Karolína)
 Adamsville (Ohio)
 Adamsville (Pensylvánie)
 Adamsville (Rhode Island)
 Adamsville (Tennessee)
 Adamsville (Texas)
 Adamsville (Utah)
 Adamsville (Západní Virginie)